Ardmore znamená ve skotské gaelštině velká výška a může znamenat:

Geografie

Irsko 
 Ardmore (Waterford) — sídlo v hrabství Waterford v Irsku
 Ardmore (Westmeath) — sídlo v hrabství Waterford v Irsku

Kanada 
 Ardmore (Alberta) — sídlo v Albertě

Nový Zéland 
 Ardmore (Auckland) — sídlo v Aucklandském regionu na Novém Zélandu

Spojené království

Severní Irsko 
 Ardmore (Antrim) — sídlo v hrabství Antrim v Severním Irsku
 Ardmore (Fermanagh) — sídlo v hrabství Fermanagh v Severním Irsku
 Ardmore (Londonderry) — sídlo v hrabství Londonderry v Severním Irsku
 Ardmore (Tyrone) — sídlo v hrabství Tyrone v Severním Irsku

Skotsko 
 Ardmore (Barra) — sídlo na ostrově Barra ve Skotsku
 Ardmore (Ross-shire) — sídlo v hrabství Ross-shire ve Skotsku

Spojené státy 
 Ardmore (Alabama) — sídlo ve státě Alabama v USA
 Ardmore (Indiana) — sídlo ve státě Indiana v USA
 Ardmore (Jižní Dakota) — sídlo ve státě Jižní Dakota v USA
 Ardmore (Maryland) — sídlo ve státě Maryland v USA
 Ardmore (Missouri) — sídlo ve státě Missouri v USA
 Ardmore (Oklahoma) — sídlo ve státě Oklahoma v USA
 Ardmore (Pensylvánie) — sídlo ve státě Pensylvánie v USA
 Ardmore (Tennessee) — sídlo ve státě Tennessee v USA

Doprava 
 Ardmore station (Oklahoma) — železniční stavice v Ardmore (Oklahoma)
 Ardmore station (Pensylvánie) — železniční stavice v Ardmore (Pensylvánie)
 Ardmore airport (Alabama) — letiště v Ardmore (Alabama)
 Ardmore airport (Nový Zéland) — letiště v Ardmore (Nový Zéland)

Potravinářství 
 Ardmore (palírna) — palírna v Kennethmontu ve Skotsku